

Lista premierów Senegalu

Przypisy

Bibliografia 
 

Polityka Senegalu